Die Abkürzung MFD steht für:

 Herstellungsdatum (Englisch: manufactured), wird oft auf elektr. Geräten (Computerhardware, Spielkonsolen etc.) aufgedruckt
 Maschinenfabrik Deutschland (Hoesch-MFD)
 MFD Mobiles Fernsehen Deutschland GmbH
 Militärischer Frauendienst der Schweizer Armee, 1986–1994
 Modulares Führerraumdisplay, auf verschiedenen Triebfahrzeugen eingesetzte Kompaktanzeige
Multifunction Device – Begriff aus der Drucktechnik. Multifunktionsgerät.
 Multifunction-Display
 Multifunktionsdrucker
 Mündungsfeuerdämpfer, ein Bauteil an der Mündung mancher Schusswaffen
 Muslimisches Forum Deutschland
 Radio Navigation System MFD, ein auf der Technik von Blaupunkt basierendes Kfz-Navigationssystem
 US-amerikanische Abkürzung für Mikrofarad, oft verwendet auf kapazitätsstarken Elektrolytkondensatoren, Europäische Bezeichnung: µF

Abkürzung